Carlos Martínez puede referirse a las siguientes personas:

 Carlos "Café" Martínez (1964-2006), beisbolista (infielder) venezolano;
 Carlos Martínez (1982-), beisbolista (pitcher) dominicano;
 Carlos Martínez Alonso (1950-), científico español;
 Carlos Martínez Castro (1999-), futbolista costarricense;
 Carlos Martínez Díez (1986-), futbolista español;
 Carlos Martínez Domínguez (1973)  es un empresario y experto en prevención de riesgos laborales español. 
 Carlos Martínez Fernández (1980-), futbolista español;
 Carlos Martínez Gil (1907 - 1972), músico y compositor mexicano.
 Carlos Martínez García (1952-), político socialista español.
 Carlos Martínez García (1989-), futbolista español.
 Carlos Martínez (1996-), baloncestista español del Laboral Kutxa;
 Carlos Martínez (1964), periodista deportivo español;
 Carlos Martínez (1955-), actor español de mimo;
 Carlos Martínez Gorriarán (1959-), catedrático y articulista español;
 Carlos Martínez Martínez (1885-1972), político socialista chileno, ministro de Tierras y Colonización, Senador y diputado.
 Carlos Martínez Mínguez (1973-), político español y alcalde de Soria.
 Carlos Martínez Moreno (1917-1986), abogado, narrador y periodista uruguayo;
 Carlos Martínez Rivas (1924-1998), poeta nicaragüense;
 Carlos Martínez Sarasola (19??-), antropólogo argentino;
 Carlos Martínez Silva (1847-1903), escritor y político colombiano;
 Carlos Martínez Sotomayor (1929-2006), político chileno, ministro de Relaciones Exteriores;
 Carlos Martínez Torres (1949-), seudónimo de Ilich Ramírez Sánchez, revolucionario de nacionalidad venezolana, también conocido por "Carlos el Chacal";
 Carlos Martínez (1991-), El Tsunami beisbolista dominicano.
 Carlos Martínez de Irujo
 Carlos Martínez fue el seudónimo usado por Carlos Alfredo D'Amico, gobernador de Buenos Aires, para firmar su libro Buenos Aires, sus hombres, su política (1860-1890).
 Carlos María Martínez  (1918-1969), escritor y ceramista uruguayo

Otros 
 Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, de la ciudad de Trujillo (Perú).